Фабрициус, Эрнст:
 Фабрициус, Эрнст (1842—1899) — финский композитор.
 Фабрициус, Эрнст (1857—1942) — немецкий археолог и историк.